Filgueira puede referirse a:

Lugares 

 Filgueira (Boimorto), lugar español de la parroquia y municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Filgueira (Creciente), parroquia española del municipio de Creciente, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Filgueira (Lalín), parroquia española del municipio de Lalín, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Filgueira (Oínes), aldea española de la parroquia de Oínes, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Filgueira (Villantime), aldea española de la parroquia de Villantime, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Filgueira de Barranca, parroquia española del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
 Filgueira de Traba, parroquia española del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.